Neil Smolar, compositeur de musique de film et producteur de jeux vidéo canadien.
 Aleksander Smolar, né en 1940, spécialiste polonais de science politique.
 Anna Smolar, née en 1980, metteur en scène polonaise et française.
 Piotr Smolar, né en 1974, journaliste au Monde et à France Inter.